Пальметта (, уменьшит. от  из  — ладонь) — . Представляет собой геометризованное изображение веерообразно расходящихся листьев пальмового дерева из цветочной чашечки с двумя спиралевидными усиками по сторонам. Похожий мотив иного происхождения — антемий (антимис, антелий, анфелий;  — цветок — род растений семейства сложноцветных с перистыми, щетинообразными листьями). В отличие от пальметты антемий происходит от египетского мотива цветка лотоса и выглядит иначе.

В античной архитектуре ионического ордера антемий, чередуясь с пальметтами, образует орнаментальный фриз. Отсюда неправомерное отождествление двух разных мотивов и упрощённое понимание такого орнамента, ставшее обычным для многих справочных изданий.

Мотив пальметты в теории формообразования орнамента исследовал выдающийся австрийский историк и теоретик искусства Алоиз Ригль в классической работе 1893 года «Вопросы стиля. Основные положения к истории орнамента» (Stilfragen. Grundlegungen zu einer Geschichte der Ornamentik). Этот мотив зародился в Древнем Египте. Известны различные типы египетских пальметт — простые, с одиночным листом пальмы; с мотивом восходящего солнца; лотосовидные кисти; цветок или пальмовая ветвь, опирающиеся на свиток. Из Египта мотив пальметты распространился на остров Крит, в Месопотамию и Персию. В Месопотамии пальметты (особого рисунка) были солнечным знаком богини Иштар. Лепестки пальметты уподобляли солнечным лучам, которые заканчивались точками — звёздами. Своеобразную форму имеет сирийская лотосовидная пальметта, схожая со стилизованным цветком лотоса в качестве мотива эолийской капители.

В отличие от архитектуры Малой Азии древние эллины стали свободно совмещать в архитектурных фризах и орнаментальных поясах различных ордеров разнородные мотивы: пальметты, антемии, стилизованные цветки и бутоны лотоса, аканты, апии, трилистники, розетки. В древнегреческом искусстве мотив пальметты использовали в качестве наверший надгробных стел, антефиксов и акротериев. В древнегреческой вазописи изображения пальметт появляются на рубеже VIII—VII века до н. э. С IV в. до н. э. появлялись пальметты с загнутыми концами листьев, они получили название «пламенеющие пальметты» ().

Латинский термин «пальметта» условно относят к искусству Ближнего и Среднего Востока. Индийская, или восточная, пальметта представляет собой, по одной из версий, стилизованную ветвь кипариса. Ближайший мотив: бута (восточная пальметта), или «восточный огурец», — изображение овала с заострённой и загнутой верхушкой, заполненного мелким орнаментом. Вариации буты встречаются в орнаментике восточных, в частности азербайджанских, ковров. Персидская пальметта близка по рисунку так называемому «византийскому цветку» — трёхлепестковой или пятилепестковой пальметте со спирально закрученными усиками у основания. Его повторяли в качестве элемента раппорта на персидских и сирийских тканях и коврах VII—VIII веков. Этот мотив получил название «византийскорй связки», или «банд-э-руми» («римской перевязи»; руми на персидском означает римский, ромейский — ромеями себя называли византийцы).

Персидские, арабские и «византийские цветки» вписывали в ромбические медальоны и в таком виде они образовывали плотный раппорт шитых шёлковых и бархатных тканей. По образцу византийских такие ткани вырабатывали в Венеции, где подобные мотивы получили название «венецианского цветка». Этот мотив широко использовали в декоративном искусстве проторенессанса и итальянского Возрождения (XII—XVI веков).
.

В архитектуре античности, Ренессанса, классицизма, барокко и неоклассицизма рельефные пальметты использовали в качестве «заполнительного орнамента» в раковинах скульптурных ниш, арочных тимпанах, десюдепортах, в декоративных решётках ворот, оградах мостов и балконов. Многие мотивы геральдики в иконографическом и композиционном отношениях связаны с пальметтой: геометризованный цветок ириса (герб Флоренции) и «королевская лилия», или «флёр-де-лис» (), французских Бурбонов, стали символом божественного права королей, что мистически, через происхождение древних пальметт, соотносили со знаком Солнца.

См. также 
Растительные орнаменты и геральдические символы:
 Розетка (орнамент)
 Флёр-де-Лис
 Кадуцей

Литература 
 Власов В. Г.. Антемий/Пальметта // Власов В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 10 т. — СПб.: Азбука-Классика. — Т. I, 2004. — С. 304. — Т. VII, 2007. — С. 96—98
 Микаелян Л. Ш.  // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 5. / Под ред. С. В. Мальцевой, Е. Ю. Станюкович-Денисовой, А. В. Захаровой. — СПб.: НП-Принт, 2015. С. 220—229. ISSN 2312—2129. http://dx.doi.org/10.18688/aa155-2-22

Примечания

Ссылки 

 Образцы египетских орнаментов, 

Орнамент
Архитектурные элементы